André Hoekstra – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Anna Hoekstra – ex cestista olandese
 Hannah Hoekstra – attrice olandese
 Joel Hoekstra – chitarrista statunitense
 Johnny Hoekstra – cestista statunitense
 Peter Hoekstra – ex calciatore olandese
 Wopke Hoekstra – politico olandese